Plusieurs églises portent le nom de Saint-Sauveur :

Église Saint-Sauveur de Kërçishti i Epërm

Église Saint-Sauveur d'Aix-la-Chapelle
 Église Saint-Sauveur de Berlin-Moabit

Église Saint-Sauveur de Québec
 Église Saint-Sauveur à Montréal, démolie en 2011, avec son clocher réintégré dans le Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Église Saint-Sauveur de Dubrovnik

Église Saint-Sauveur des Angles
 Église Saint-Sauveur d'Argenton-sur-Creuse
 Église Saint-Sauveur d'Aubagne
 Église Saint-Sauveur de Bellême
 Église Saint-Sauveur de Brest
 Église Saint-Sauveur de Caen à ne pas confondre avec l'église du Vieux Saint-Sauveur également à Caen
 Église Saint-Sauveur-de-Chirac
 Église Saint-Sauveur de La Rochelle
 Église Saint-Sauveur de Lille
 Église Saint-Sauveur de Manosque
 Église Saint-Sauveur de Paris
 Église Saint-Sauveur de Rennes
 Église Saint-Sauveur des Herbiers
 Église Saint-Sauveur du Faou
 Église Saint-Sauveur de La Souche
 Église de Saint-Sauveur de l'Île-d'Yeu.

Église du Saint-Sauveur de Néa Smýrni (à Néa Smýrni, banlieue d’Athènes)

Église Saint-Sauveur-à-Monti de Rome

Église Saint-Sauveur de Dobre Miasto

Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé de Saint-Pétersbourg
 Église Saint-Sauveur de Tioumen

Église Saint-Sauveur de Prague

Église Saint-Sauveur-in-Chora.

Église du Sauveur de Berdiansk.

Voir aussi